Entringer ist der Familienname folgender Personen:

 August Entringer (1921–2008), deutscher Politiker (CDU)